Dubník má více významů:
 sídla:
 Dubník (okres Nové Zámky) – obec v okrese Nové Zámky
 Dubník (Červenica) – místní část obce Červenica
 Dubník (Stará Turá) – osada obce Stará Turá
 Dubník (Vranov nad Topľou) – část města Vranov nad Topľou
 Dubník-Gaštová – část města Humenné
 vodstvo:
 Dubník I (vodní nádrž, okres Nové Mesto nad Váhom)
 Dubník II (vodní nádrž, okres Nové Mesto nad Váhom)
 Dubník I (vodní nádrž, okres Nové Zámky)
 Dubník II (vodní nádrž, okres Nové Zámky)
 Dubník (přítok Čičavy)
 vrchy:
 Dubník (Borská nížina)
 Dubník (Kremnické vrchy)
 Dubník (Podunajská pahorkatina)
 Dubník (Slanské vrchy) 
 ostatní:
 Dubník (rekreační středisko)
 Dubník (národní přírodní rezervace)
 Vysílač Dubník